Общество Суринам () — нидерландская частная компания, которая была идеей Жана-Батиста Кольбера и создана 21 мая 1683 года, чтобы получить прибыль от управления и обороны голландской колонией — Республикой Суринам.

Это было три участника с равными правами (долями) на расходы и выгодами общества; город Амстердам, семья Ван Аерсен ван Соммельсдейк и Голландская Вест-Индская компания. Только на основе взаимного согласия эти акционеры могли выйти из общества.

Хотя организация и администрация колонии ограничилась этими тремя акционерами, все граждане голландской Республики могли свободно торговать с Суринамом. Кроме того, плантаторы провели консультации с Советом полиции, которая была уникальной особенностью среди колонии Гайана.

Его правителями были Корнелис ван Аерсен ван Соммельсдейк, Йохан ван Шарфюзен и Паулюс ван дер Вин.

Общество было национализировано Батавской республикой в ноябре 1795 года, поскольку Патриотентий считал управления колониями с помощью зафрахтованных компаний делом прошлого.

См. также 
 Ньив-Амстердам (форт)

Источники 
  Aa, A.J. Beknopt Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, Gorinchem 1851-'54.
  Winter, P.J. van (1987) De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande, p. 201-4, 217.

Ссылки 
 

Компании, основанные в 1683 году
Колониальные компании
Компании Нидерландов
Торговые компании
Компании Суринама
История Суринама